Вожмозеро — озеро на территории Валдайского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь водосборного бассейна — 590 км². Располагается на высоте 145,1 метров над уровнем моря.

Форма озера округлая. Берега каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

С северо-западной стороны в озеро втекает ручей Сухой, несущий воды из озера Сухого

Через озеро протекает река Вожма, берущая начало из Пелозера и впадающая в Выгозеро.

К озеру подходит просёлочная дорога, отходящие от дороги местного значения  («Надвоицы — Полга — Валдай — Вожмозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001211102000006910.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вожмы
Озёра Сегежского района